Агте ( или Акте́ ) — немецкая фамилия и дворянский род. Известные носители:

 Агте, Адольф Андреевич (1775—1832) — русский горный инженер, изобретатель.
Агте, Адольф Христофорович (1850 — 1906) — главный инженер Риги в 1889-1899 гг.
 Акте, Айно (1876—1944) — финская певица (сопрано), дочь Лоренца и Эмми Акте.
 Агте, Александр Николаевич (1882—1960) — инженер-технолог, химик, профессор Ленинградского технологического института.
 Агте, Альбрехт (1790—1873) — немецкий музыкальный педагог.
 Агте, Антонин Аполлонович (1857—1919) — русский военный деятель, генерал.
 Агте, Владимир Николаевич (1881—1941) — русский революционер, советский государственный деятель.
 Акте, Лоренц (1835—1900) — финский композитор, артист оперы (баритон), дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель, муж Эмми и отец Айно.
 Агте, Николай Христианович (1816—1869) — военный топограф, генерал-майор
  (в замужестве фон Мильде; 1827—1906) — немецкая певица и музыкальный педагог.
 Акте, Эмми (1850—1924) — финская артистка оперы (сопрано) и педагог, жена Лоренца, мать Айно.

Примечания